Юрвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Юрвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Юрвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Юрвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос